ČEZ Aréna (Pardubice) - een stadion in Pardubice
 ČEZ Aréna (Pilsen) - een stadion in Pilsen
 ČEZ Aréna (Ostrava) - een stadion in Ostrava